Шикана:

 Шикана — последовательность поворотов в автоспорте
 Шикана — злоупотребление правом